Драганов — болгарская фамилия.

Известные носители 
 Драганов, Асен (1924—1943) — болгарский военнослужащий, участвовавший в битве за Москву.
 Драганов, Валерий Гаврилович (род. 1951) — российский политик, депутат Государственной Думы РФ.
 Драганов, Петко (род. 1958) — болгарский политический и общественный деятель, дипломат. 
 Драганов, Пётр Данилович (1857—1928) — российский библиограф, филолог, этнограф, историк.
 Драганов, Минчо (1937—2011) — болгарский социолог и социальный психолог.

См. также 
 
 Драганя